Биликтуй — название населённых пунктов.

Россия 
 Биликтуй — село в Усольском районе Иркутской области.
 Биликтуй — село в Борзинском районе Забайкальского края.